Brenken ist

 der Name eines Ortsteils der Stadt Büren, Kreis Paderborn, in Nordrhein-Westfalen, siehe Brenken

Brenken ist der Name zweier Adelsgeschlechter:
 Brenken (westfälisches Adelsgeschlecht)
 Brenken (baltisches Adelsgeschlecht)

Brenken ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef von und zu Brenken (* 1968), westfälischer Unternehmer in der Forst-, Land-. und Immobilienwirtschaft
 Franz Joseph von Brenken (1757–1832), deutscher Rittergutsbesitzer aus dem westfälischen Adelsgeschlecht Brenken und Politiker
 Friedrich Carl von und zu Brenken (1790–1867), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Georg Ferdinand von und zu Brenken (* 1941), deutscher Forst- und Landwirt
 Hermann von und zu Brenken (1820–1894), Mitglied des deutschen Reichstags
 Marc Brenken (* 1973), deutscher Jazzpianist und Komponist
 Reinhard Franz von und zu Brenken (1818–1870), Landrat sowie Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes, des Zollparlaments und des Preußischen Herrenhauses